Nom camerounais, porté notamment par :
 Paul Biya, 1933 -, actuel président de la République du Cameroun.
 Jeanne-Irène Biya, 1935 - 1992, sa première épouse.
 Franck Biya, 1971 -, leur fils unique.
 Chantal Biya, 1970 -, son épouse actuelle.
Brenda Biya, 1998 -, fille.
Homonymie
Homonymie de patronyme